Dzik (sanglier, en polonais) peut faire référence à :
 AMZ Dzik, un véhicule d'infanterie multi-usages fabriqué en Pologne
 ORP Dzik, une page d'homonymie concernant des sous-marins britanniques
 Jerzy Dzik (né en 1950), un paléontologue polonais